Бата́вія () — власна назва. Походить від римської назви країни давньогерманського племені батавів на теренах сучасних Нідерландів.

Топоніми

Нідерланди 
 Бата́вія — країна давньогерманського племені батавів на теренах сучасних Нідерландів.
 Бата́вія — римська назва Нідерландів.
 Батавська республіка — держава у 1795-1806 роках в Нідерландах.

Індонезія 
 Батавія — колишня назва столиці Індонезії — міста Джакарти.

Батавія — місто в США, у штаті Ілінойс, поблизу якого розташована лабораторія Фермі ().

 Бетейвія — місто, штат Іллінойс
 Бетейвія — місто, штат Айова
 Бетейвія — місто, штат Нью-Йорк
 Бетейвія — місто, штат Нью-Йорк
 Бетейвія — селище, штат Огайо
 Бетейвія — переписна місцевість, штат Монтана